Mia Herm ist der Name folgender Personen:
 Mia Herm (1906–1993), deutsche Arbeiterin, antifaschistische Widerstandskämpferin und Landtagsabgeordnete in Brandenburg, siehe Minna Herm
 Mia Herm (* 1982), Deutschrapperin, siehe Dee Ex